Cedar (Kansas)
Cedar City (Utah)
Cedar Rapids
Cedar Key

Desambiguações de topônimos